Ludwig Wrede, né le  et mort le , est un patineur artistique autrichien.

Il est notamment champion du monde en 1925 et en 1927 en couple avec Herma Szabó et médaillé de bronze olympique aux Jeux d'hiver de 1928 avec Melitta Brunner.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
En couple avec deux partenaires :
 Herma Szabó (3 saisons : 1925-1927)
 Melitta Brunner (3 saisons : 1928-1930)

Liens externes 
 

Patineur artistique autrichien
Champion du monde de patinage artistique
Médaillé de bronze olympique autrichien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1928
Naissance en octobre 1894
Décès en janvier 1965
Décès à 70 ans